Francesco Arcangeli ist der Name folgender Personen:

* Francesco Arcangeli (Mörder) (1737–1768), italienischer Mörder
 Francesco Arcangeli (Kunsthistoriker) (1915–1974), italienischer Kunsthistoriker